Bango ist der Familienname folgender Personen:

 Jenö Bango (* 1934), deutscher Soziologe und Sozialarbeitswissenschaftler
 Richard Bango (* 1968), nigerianischer Boxer
Siehe auch:
 Banghó